Na drugi strani je lahko:

 Na drugi strani, studijski album Janeza Zmazka Žana
 Na drugi strani, roman Neli Kodrič Filipić